Pityokteines är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Fuchs 1911. Pityokteines ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Pityokteines